

Geografia 
 Als – isola della Danimarca

Sigle 
 Advanced Life Support – metodica rianimatoria utilizzata in medicina
 Amyotrophic lateral sclerosis – sclerosi laterale amiotrofica
 Approach Lighting System – sistema luminoso d'avvicinamento usato in aviazione
 Ableton Live Studio Recording File – estensione file
 Anti Lag Sistem – Sistema anti lag utilizzato nell'elaborazione dei motori turbo delle autovetture da competizione

Codici 
 ALS – codice aeroportuale IATA del San Luis Valley Regional Airport di Alamosa (Stati Uniti d'America)
 als – codice ISO 639-3 della lingua albanese tosca

Geologia 
  ALS – Gneiss di Albisola – in provincia di Savona, sintema stratigrafico della Liguria

Linguistica 
  ALS – Atlante linguistico della Sicilia

Mineralogia 
 Als – abbreviazione di alluminosilicato

Mitologia 
 Als – una delle compagne di Circe

Zoologia 
 ALS – Anterior Lateral Spinneret: abbreviazione per indicare le filiere anteriori laterali di un ragno

Note